Лаки́т Ли Стэ́нфилд (; род. 12 августа 1991 года, Сан-Бернардино, Калифорния, США) — американский актёр и рэпер.

Карьера 
Лакит Стэнфилд родился в Сан-Бернардино, Калифорния и вырос в Риверсайд и Викторвилл, Калифорния.

В 2009 году Стэнфилд сыграл первую роль в короткометражном фильме Короткий срок 12. Позднее он сыграл эту же роль в полнометражной адаптации, вышедшей в 2013 году. За роль в этом фильме он был номинирован на Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана. В 2015 году сыграл Snoop Doggа в фильме Голос улиц. В 2017 году вышла адаптация Тетрадь смерти, где он сыграл одну из главных ролей — детектива L. Стэнфилд сыграл главную роль в фильм «Простите за беспокойство», вышедшем в 2018 году.

С 2016 года играет одну из главных ролей в сериале «Атланта».

В 2021 году Стэнфилд исполнил роль информатора ФБР Уильяма О'Нила в фильме «Иуда и чёрный мессия», за которую был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Личная жизнь 
Начиная с августа 2015 года, Стэнфилд состоит в отношениях с актрисой Зошой Рокемор, и в марте 2017 года пара объявила, что они ожидают своего первенца; ребёнок родился в июне этого же года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры театра США
Киноактёры США